Dormandy steht für:

 Thomas Dormandy, britischer Mediziner ungarischer Herkunft
 Dormandy (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke